est le titre de plusieurs œuvres musicales :

Album 
 More Than a Woman, album de Toni Braxton sorti le  ;

Singles 
 More Than a Woman, chanson des Bee Gees parue sur la bande originale de La Fièvre du samedi soir en 1977, également reprise par Tavares ;
 , chanson d'Aaliyah parue sur l'album Aaliyah et sortie en single le  ;
 , chanson d'Angie Stone parue sur l'album Mahogany Soul et sortie en single le .